In 2009 werd het 41ste seizoen gespeeld van de Championnat National de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Togo. Maranatha FC werd kampioen.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Première Division (Togo)
Competitievoetbal 2009